Чемпионат Уэльса по футболу 1998/1999 годов — 7-й сезон Валлийской лиги. Он начался 22 августа 1998 и закончился 25 апреля 1999 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1998 году
Спорт в Великобритании в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999